L'autoroute A630 constitue la rocade ouest de Bordeaux, sur la rive gauche de la Garonne, et une section des routes européennes 5 et 70. Elle se situe dans le prolongement de l'autoroute A10 et à l'intersection des autoroutes A631, A62 et A63 et de la RN230 qui constitue la rocade est de Bordeaux.

Parcours 
 → (sortie n°01) : Paris | Nantes | Poitiers | La Rochelle | Angoulême
 → Bordeaux-Bastide | Lormont-La Gardette | Zone Portuaire et ZI de Bassens | ZI Bec d'Ambès; Carbon-Blanc | Bassens
 → Vieux Lormont (fermée dans le sens intérieur)
Pont d'Aquitaine 
 → D209 Bordeaux-Centre | Parc des expositions | Bordeaux-Lac | ZI Blanquefort | Bordeaux-Nord | Centre routier | Parempuyre
 → (sens intérieur uniquement) Bordeaux-Lac I Centre Hôtelier 
 → Bruges-Le Tasta | Parc des expositions 
 → Bordeaux-Fret | ZI Bruges
 → D210 Bruges | Blanquefort | ZI Campilleau
 → D1/D2 Eysines-Le Vigean | Le Taillan-Médoc | Le Bouscat
 → D1215 Le Verdon | Lacanau  | Eysines-Centre | Saint-Médard-en-Jalles | Le Taillan-Médoc | Saint-Aubin-de-Médoc
 → D211/D6 Le Haillan | Bordeaux-Caudéran | Mérignac-Capeyron | Saint-Médard-en-Jalles
 → D213 Mérignac-Centre | Andernos | Cap-Ferret | Mérignac-Pichey
 → (sens extérieur uniquement) (sortie uniquement)  Parc d'activités Cadéra-Lindbergh | Centre hôtelier
 → Mérignac Aéroport | Mérignac-Chemin Long
 → D106 Saint-Jean-d'Illac | Centres Hospitaliers I Parc Cimetière  
 → D1250 Pessac-Centre | Pessac-L'Alouette
 → Pessac-Saige | ZI Pessac | Hôpitaux Haut-Lêveque Xavier Arzonan
 → (sortie n°15) : Arcachon | Bassin d'Arcachon | Mont-de-Marsan | Bayonne | Saint-Sébastien/Espagne | Canéjan | Cestas
 → D1010 Gradignan-Centre | Talence-Centre | Domaine Universitaire
 Aire de service de Gradignan (Agip/Avia)
 → Talence-Thouars | Gradignan-Malartic | ZA Chanteloiseau
 → D651/D1113 Léognan | Cadaujac | Villenave-d'Ornon | Pont de la Maye
 → (sortie n°19) : Toulouse | Pau | Agen | Mont-de-Marsan | Saragosse
 → D108 Bègles | Centre Commercial Rives d'Arcins
 → (sortie n°21) : Bordeaux-Centre | Gare St Jean | M.I.N. (Marché d'Intérêt National)
Pont François Mitterrand (Pont d'Arcins)

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 

Bordeaux
Boulevards de Bordeaux
Réseau routier de la Gironde
Rocade de Bordeaux
Route nationale 230

Liens externes 

L'autoroute A630 dans Saratlas

630
Urbanisme à Bordeaux
Transport à Bordeaux
Transport routier en Gironde
Autoroute A10 (France)